Gassendi steht für:

 Pierre Gassendi (1592–1655), französischer Theologe, Naturwissenschaftler und Philosoph
 Gassendi (Mondkrater), nach Gassendi benannter Mondkrater